Nădejdea se poate referi la:

 Nădejdea, Harghita
 Nădejdea, Sărata